Ива́н Седо́в:
 Седов, Иван Васильевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Седов, Иван Викторович (1913—1944) — Герой Советского Союза.